Mitterriegel  ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Mitterriegel (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Ortsteil in Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Mitterriegel (Rosaliengebirge), 530 m, Berg im Burgenland und in Niederösterreich